

Коцина — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Коцина — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Коцина — село в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства